Гибкость

 В сопротивлении материалов гибкость стержня — отношение длины стержня к наименьшему радиусу инерции его поперечного сечения.
 В физической культуре гибкость человека — способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой.
В производстве гибкость производственной системы — способность производственной системы реагировать в случае изменений номенклатуры продукции или технологии.